Friedemann Vogel ist der Name von

* Friedemann Vogel (Tänzer) (* 1979), deutscher Balletttänzer
 Friedemann Vogel (Linguist) (* 1983), deutscher Linguist, Professor für Sozio- und Diskurslinguistik / Korpusmethoden an der Universität Siegen